Pb 8, PB 8 kan syfta på

 Pb 8 – ett grupptransportfordon inom Försvarsmakten, se Personbil 8
PB 8 – en pansarbrigad i svenska armen 1950–1998, se Skånska dragonbrigaden